

Patronymes 

 Henri Eger de Calcar (1328-1408), théologien catholique allemand.
 Raymond Eger (1911-1982) était un producteur de cinéma et auteur français.
 Günther Eger (1964-), bobeur allemand.

Hydronyme 
 Eger est le nom allemand de l'Ohře qui prend sa source en Bavière et traverse la République tchèque.

Toponymes 
 Eger est le nom d'une ville hongroise.
 Eger est le nom d'une région viticole située autour de cette ville.
 Eger est le nom allemand de Cheb (en français, Egra) en République tchèque traversée par la rivière homonyme.

Divers 

 (3103) Eger, astéroïde nommé d'après la ville d'Eger en Hongrie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme